PDU steht als Abkürzung für:

 IATA-Code für den Flughafen Paysandú Tydeo Larre Borges in Uruguay
 Packet Data Unit, Methode, mit der viele alte Handys SMS verschicken
 Partei der Unabhängigen, ehemalige Südtiroler Partei
 Payload Data Unit (oder auch Protocol Data Unit), ein Konzept aus dem Bereich der geschichteten Netzwerkprotokolle, siehe Service Data Unit
 Power Distribution Unit, eine Steckdosenleiste zum Beispiel zur Stromversorgung der IT-Komponenten im Rechenzentrum
 Power Drive Unit, elektromechanische Antriebseinheit zum Be- und Entladen und Manövrieren von Fracht im Frachtraum von Flugzeugen
 Project for Democratic Union, eine europäische Organisation, welche die vollständige politische Integration der Eurozone befürwortet.

PDU